Nikolovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Nikolovo (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Montana, 
 Nikolovo (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Ruse, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar